Beleg van Silves (1189)
 Beleg van Silves (1242)